Симо́н де Монфо́р () — имя ряда французских феодалов, владевших, среди прочего, замком Монфор-л'-Амори в Иль-де-Франсе.
 Симон I де Монфор (ум. 1087).
 Симон II де Монфор (ум. 1104) — сын предыдущего.
 Симон III де Монфор (ум. 1181) — граф Эврё, сын предыдущего.
 Симон де Монфор, 5-й граф Лестер (1160/1165—1218) — сеньор де Монфор-л’Амори, 5-й граф Лестер, «граф Тулузский», виконт Безье и Каркассона.
 Симон де Монфор, 6-й граф Лестер (1208—1265) — 6-й граф Лестер, граф Честер.